Gentry - termen din limba engleză - se referă în mod normal la o anumită clasă de oameni.

Gentry se poate referi și la:

Gentry, în cazul particular al diferitelor națiuni
Landed gentry, în Regatul Unit
Gentry (China), echivalent aproximativ al acestei clase de latifundiari din China, cu o accentuare a perioadei Dinastiei Ming (1368 – 1644)
Polish landed gentry, (în limba poloneză, în original, ziemiaństwo), grup de latifundiari polonezi existent încă înainte de perioada Uniunii statale polono-lituaniană (1569 – 1795)

Locuri din Statele Unite ale Americii
Gentry, Arkansas
Gentry, Missouri
Comitatul Gentry, statul 
Gentry, Texas

Alte utilizări
Gentry (nume de familie)
Montgomery Gentry, duo american, cântăreți de country music
Gentry Complex, arenă multifuncțională din Nashville, statul 
Bruce Gentry, serial filmic american din anul 1949
Bruce Gentry (bandă desenată)
Merry Gentry, serie de cărți de :en:Laurell K. Hamilton
USS Gentry (DE-349), vas de război al United States Navy
The Gentry, cal de curse de rasă originar din Noua Zeelandă
The Gentry (formație), formație americană de rock electronic și alternativ
The Gentrys, formație americană de pop din anii 1960

Nume proprii